Zagadki kryminalne panny Fisher (org.Miss Fisher’s Murder Mysteries) – australijski serial telewizyjny nadawany przez stację ABC1 od 24 lutego 2012 roku do 26 czerwca 2015 roku. W Polsce nadawany był na kanale Ale Kino+ od 3 czerwca 2012 roku. Serial powstał na podstawie serii książek Kerry Greenwood.

W 2018 rozpoczęto kręcenie filmu Miss Fisher & the Crypt of Tears.

Fabuła 
Lata dwudzieste XX wieku. Phryne Fisher (Essie Davis), powraca do swojego rodzinnego miasta Melbourne. Rozpoczyna działalność jako kobieta-detektyw i rozwiązuje liczne zagadki kryminalne.

Obsada 
 Essie Davis jako Phryne Fisher, prywatna detektyw o wielu talentach, która jest gotowa rozwiązać każdą kryminalną zagadkę (34 odcinki)
 Nathan Page jako John „Jack” Robinson, inspektor policji, początkowo niechętnie pracujący z panną Fisher (34 odc.)
 Ashleigh Cummings jako Dorothy „Dot” Williams, pokojówka panny Fisher zatrudniona jako prawa ręka pani detektyw (34 odc.)
 Hugo Johnstone-Burt jako Hugh Collins, prawa ręka inspektora Robinsona (34 odc.)
 Richard Bligh jako pan Butler (32 odc.)
 Travis McMahon jako Bert (29 odc.)
 Anthony J. Sharpe jako Cec (29 odc.)
 Tammy MacIntosh jako dr Mac, bliska przyjaciółka panny Fisher oraz lekarka w szpitalu dla kobiet w Melbourne (17 odc.)
 Miriam Margolyes jako ciotka Prudence (12 odc.)
 Ruby Rees jako Jane, przybrane dziecko panny Fisher (8 odc.)

W rolach epizodycznych pojawili się m.in.: Miranda Otto, Nicholas Bell, Kristen Bell, Peter O’Brien, Jacek Koman, Aaron Jeffery, Danielle Cormack.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 

 

Australijskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2015
Programy telewizji Australian Broadcasting Corporation